Насралла — фамилия.
 Насралла, Сальвадор (род. 1953) — гондурасский спортивный журналист, телеведущий, тамада, бизнесмен и политик.
 Насралла, Хасан (род. 1960) — генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла.
 Насралла, Юсри (род. 1952) — египетский кинорежиссёр.

См. также 
 Насрулла